Чемпионат мира по спидку́бингу 1982 года — спортивное соревнование по спидкубингу, прошедшее 5 июня 1982 года в Будапеште. В нём приняли участие 19 спортсменов из разных стран. Чемпионат проводился на фоне массовой увлечённости кубиком Рубика по всему миру, ознаменовав пик популярности этой головоломки. Он широко освещался в СМИ многих стран. Чемпионат мира был не первым крупным соревнованием по сборке головоломки — до него в Венгрии и некоторых других странах проводились национальные чемпионаты и соревнования меньшего масштаба, однако он в силу своего мирового значения стал первым и единственным в XX веке соревнованием, признанным Всемирной ассоциацией спидкубинга.

Средний возраст участников соревнований составил около 20 лет. Самому молодому участнику было 14 лет, двоим самым старшим — по 26. Победителем соревнования стал 16-летний лос-анджелесский студент вьетнамского происхождения Мин Тай (). Он использовал собственный метод сборки, описанный им в книге The Winning Solution.

В XX веке чемпионаты мира или континента по спидкубингу более не проводились, так как из-за распространения видеоигр интерес к механическим головоломкам начал спадать. Второй чемпионат мира по спидкубингу состоялся только в 2003 году. В XXI веке в официальных соревнованиях по спидкубингу участвовали 4 участника первого чемпионата мира.

Организация 
Чемпионат отличался исключительно хорошей организацией. Он проводился в будапештском концертном зале «Вигадо», на территории которого была установлена большая светящаяся конструкция. Открывал соревнование сам Эрно Рубик. Один из судей, профессор Дэвид Сингмастер, отметил, что соревнование было очень эффективно организовано, за исключением одного случая, когда не сработал таймер. По его же словам, предоставленные участникам кубики были оценены как довольно удобные для вращения. Однако Джессика Фридрих спустя 15 лет отметила, что кубики вращались довольно туго и в целом плохо подходили для скоростной сборки. К тому же, по её словам, предоставленные кубы с западной цветовой схемой (общепринятой в начале XXI века) тогда были не очень распространены и для многих участников оказались в новинку.

Регламент 
Единственной соревновательной дисциплиной на чемпионате была скоростная сборка кубика 3х3х3. Всем спортсменам были предоставлены одинаковые кубы оригинального производства, предварительно протестированные лично изобретателем. Они были заскрамблены с помощью генератора случайных чисел 25-30 вращениями. На преинспекцию отводилось 15 секунд, а на сборку — не более 60 секунд. Участники делали 3 попытки, лучшая из которых шла в зачёт. Замер времени осуществлялся посредством коврика со встроенным диодом, который фиксировал нахождение кубика на нём. В случае поломки кубика во время сборки участнику предоставлялась повторная попытка, а в случае второй поломки попытка уже не могла быть засчитана.

Призёры были награждены золотой, серебряной и бронзовой статуэтками в виде кубика.

Поскольку правила проведения соревнований по спидкубингу в те годы отличались от современных, при создании в 2004 году базы данных WCA они не были учтены. Чемпионат мира стал исключением — его результаты внесены в рейтинг единичных попыток. Четверо участников первого чемпионата мира впоследствии (в XXI веке) участвовали в других официальных соревнованиях по спидкубингу.

Результаты

Примечания 
Комментарии

Источники

1982
спидкубинг
спидкубинг, 1982